L92  peut faire référence à :

 HMS Pytchley (L92), un destroyer de la Royal Navy ;
 Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané , d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres